Farndon ist der Name folgender Ortschaften:

 Farndon (Cheshire), Ort in Westengland
 Farndon (Nottinghamshire), Ort in Mittelengland
 East Farndon, Ort in Northamptonshire, Mittelengland
 West Farndon, Ort in Northamptonshire, Mittelengland

Außerdem ist Farndon der Familienname folgender Personen:

 Pete Farndon (1952–1983), britischer Rockmusiker